Abubakar ist der Familienname folgender Personen:

 Abdu Usman Abubakar (* 1954), nigerianischer Diplomat
 Abdulsalami Abubakar (* 1942), Staatspräsident von Nigeria
 Asumah Abubakar (* 1997), portugiesischer Fußballspieler
 Atiku Abubakar (* 1946), nigerianischer Politiker
 Hajiya Aisha Abubakar (* 1966), nigerianische Politikerin
 Kader Abubakar (* 1999), ivorischer Fußballspieler
 Muhammad Sa'ad Abubakar (* 1956), Sultan von Sokoto
 Mustafa Abubakar (* 1949), indonesischer Politiker

Siehe auch:
 Aboobakar
 Aboubakar
 Aboubaker
 Abu Bakr (Name)